Jaime Guerra ist der Name folgender Personen:

* Jaime Guerra (Reiter) (1964–2018), mexikanischer Springreiter
 Jaime Guerra (Leichtathlet) (* 1999), spanischer Leichtathlet